

Cinema 
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – film del 1933 diretto da James Whale
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – film del 2020 diretto da Leigh Whannell

Televisione 
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – serie televisiva britannica del 1958
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – serie televisiva statunitense del 1975
 The Invisible Man – serie televisiva britannica del 1984
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – episodio de Ai confini della realtà
 The Invisible Man – film televisivo del 1996 diretto da Paul Joyce
 The Invisible Man – film televisivo del 1998 diretto da John Patterson
 Invisible Man (The Invisible Man) – serie televisiva statunitense del 2000
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – serie televisiva animata del 2005
 The Invisible Man – serie televisiva della KBS del 2006

Musica 
 The Invisible Man – singolo dei Queen del 1989
 The Invisible Man – album di Mark Eitzel del 2001

Letteratura 
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – romanzo di H.G. Wells del 1897
 L'uomo invisibile (The Invisible Man) – racconto di Gilbert Keith Chesterton

Pagine correlate 
Invisible Man
 L'uomo invisibile (disambigua)